Telesto bezeichnet
eine weibliche Figur aus der griechischen Mythologie, siehe Telesto (Mythologie) 
einen Mond des Planeten Saturn, siehe Telesto (Mond)